Koštana (ime)
Koštana (drama)
Koštana (opera)
Fabrika obuće Koštana, iz Vranja
Koštana (1962.), film
Koštana (1976.), film
Koštana (1980.), film
Koštana (1985.), film